Jméno a příjmení Jan Kučera má více nositelů:

 Jan Kučera (právník) (1838–1895) – český advokát, poslanec zemského sněmu a říšské rady, kulturní činitel
 Jan Kučera (režisér) (1908–1977) – český avantgardní režisér, střihač a filmový teoretik
 Jan Kučera (představitel Olomouce) – český komunální politik, předseda MNV v Olomouci v letech 1947–1949
 Jan Kučera (farář) (1894–1973) – farář sboru ČCE na Smíchově, duchovně se staral mimo jiné o Miladu Horákovou
 Jan Kučera (politik) (1935–???) – český a československý politik ČSS z Uherskobrodska, poslanec FS za normalizace
 Jan Kučera (překladatel) – český překladatel (např. Paludes od André Gida)
 Jan P. Kučera (* 1948) – český historik a divadelní dramaturg
 Jan Kučera (dirigent) (* 1977) – český dirigent, skladatel, klavírista a aranžér
 Jan Kučera (spisovatel) (* 1951) – český spisovatel
 Jan Kučera (antifašista) (1989–2008) – český antifašista zavražděn v Příbrami sympatizantem neonacismu Jiřím Fousem